Rafael María Caballero Barrios (nacido en Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía el 3 de marzo de 1982) es un cantante, músico, compositor y productor musical conocido artísticamente como Rafa Caballero. Ha desarrollado su carrera musical tanto en solitario como con varios grupos. Ha vivido en Jerez, Sevilla, Barcelona, Madrid y Conil de la Frontera, donde reside en la actualidad.

Biografía

Comienzos 
Rafa Caballero crece en el barrio de San Ginés en Jerez de la Fra. Desde pequeño muestra interés por escribir y eso le lleva a desenvolverse bien con las letras. El menor de tres varones se hace con la música de sus hermanos mayores y pronto empieza a sentir curiosidad por las cintas de casete y la novedosa aparición del CD. A la vez que disfruta de legendarias bandas como Dire Straits, The Beatles o Queen, también comienza a mostrar interés por cantautores como Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Serrat o Aute. Pero es la banda hispano argentina Los Rodríguez la que lo condena de por vida a vivir por y para la música. Además de empezar a ponerle melodía a lo que escribe, con 14 años comienza a empaparse de todas las influencias que rodean a la banda liderada por Andrés Calamaro y Ariel Rot. Empieza a investigar el rock argentino y se le abre un abanico infinito de los grandes compositores y artistas de la música latinoamericana; el tango y las rancheras, Gardel y Chavela Vargas, pero también Mercedes Sosa o Jorge Cafrune. Pero la banda hispanoargentina también lo arrastra a los Stones, The Doors, Dylan, Sinatra, Bunbury, Gabinete Caligari, Chuck Berry, Elvis, Johnny Cash, Janis Joplin, etc. 

Con 15 años y rodeado de varios amigos deciden emprender la marcha. Lo hacen en uno de los sitios donde Rafa más ha disfrutado de la música. En la Calería Cabrera, en la conocida carretera de El Calvario de Jerez. Era un local dentro del negocio de la familia de Moi Cabrera, primer baterista de Hoja de Ruta. Y allí, entre cemento, arena y ladrillos, y después de muchas tardes y noches, dan origen a un grupo de pop rock llamado Licor 69. La aventura se queda en varias maquetas, algunos conciertos por la ciudad e infinitas horas de aprender y jugar con la música.

Hoja de Ruta (primera etapa , 2003-2005 Jerez) 
Después de varios integrantes, entre 2002 y 2003 se suma al grupo el guitarrista Dani Cardiel y José Escamilla pasa a tocar el bajo. Tras varios conciertos y después de tomar la decisión de entrar a grabar en el estudio nace Hoja de Ruta, nombre que surge de la canción de Ariel Rot. La primera formación de Hoja de Ruta contaba con Moi Cabrera (batería), José Escamilla (bajo), Dani Cardiel (guitarra solista) y Rafa Caballero (guitarra y voz).

Después de eliminar todas las canciones de la etapa anterior se renueva el repertorio con varias canciones de Rafa. En febrero de 2004 HDR graba su primera maqueta en los Estudios Pegamento con Ángel Figueroa. La llaman No Molestar y cuenta con tres canciones; No molestar, Como Antes y De un hotel.

Esta nueva formación realiza varios conciertos en Jerez, Cádiz, Sevilla, Ciudad Real, etc. Más tarde se disuelve en 2005, pero vuelven a aparecer para actuar en el Mundial Calamaro 2006 en Sevilla.

Sevilla, Barcelona y sus "Costumbres del exiliado" 
Varios años antes de la disolución de Hoja de Ruta, a mediados de 2004, Rafa decide irse a vivir a Sevilla, donde alcanza su mejor época como compositor hasta esa fecha. Canciones como A solas, Desgraciado, De carne y hueso, Tocando el techo o Costumbres del exiliado las escribe en esta etapa donde compagina componer con largas tardes y sesiones creativas con su amigo músico, actor y mago Falín Galán, con el que entabla una gran amistad que más tarde dará sus frutos. 

En aquellos meses dos obras musicales cambian el curso de la historia de Rafa Caballero. Por un lado descubre la película Calle 54 de Fernando Trueba y queda prendado con los músicos del latin jazz, Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Bebo Valdés, Michel Camilo, Jerry González, Tito Puente, entre otros. 

La otra obra clave es El cantante de Andrés Calamaro, una producción magistral de Javier Limón donde el músico argentino rinde homenaje a la canción latinoamericana. Según Rafa, «el disco que me lo cambió todo».

Ya en esa etapa Rafa comienza a barajar la posibilidad de vivir en Madrid. Es su objetivo. Pero antes cree que debe grabar algunas canciones para emprender la marcha con algo de material para poder mostrar. Después de varios meses y mucho trabajo, vuelve a hablar con Ángel Figueroa para grabar y producir Costumbres del exiliado (2005), su primera obra en solitario. Su primera producción personal. Se gasta el dinero que no tiene y publica 250 copias. Su primer trabajo hecho como lo imaginaba. Con la colaboración y la ayuda de los músicos y amigos que lo habían acompañado hasta entonces. Costumbres del exiliado sale a las calles de Jerez en junio de 2005. La acogida es fabulosa, y después de vender 232 copias (5 euros la copia), Rafa y sus circunstancias sentimentales ponen rumbo a Barcelona. Madrid tendrá que esperar.

El 15 de agosto de 2005 Rafa Caballero llega a la Ciudad Condal y se instala en el conocido barrio del Poble Sec. Allí pasa una época más preocupado por la supervivencia que por la música. Se centra en la poesía y en otoño de 2005 escribe Sin Sombrero, una de sus canciones himno. El contacto con Barcelona es vital y Rafa se encuentra en una época creativa importante. Entre sus frecuentes lecturas de obras históricas y políticas se empiezan a colar autores como Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano y Pablo Neruda que terminarán influyendo muchísimo en la personalidad idealista y humanista de Rafa. En Barcelona, gracias a un compañero de trabajo, descubre uno de sus discos preferidos y que se según él; «me llevaría al último lugar de la Tierra»; Kind of blue de Miles Davis. Por otro lado, es también en Barcelona donde se reencuentra y empieza a tomar más interés por el flamenco: será Juan Moneo "el Torta" quien le haga echar de menos el sur.

Pero vuelve a hacer las maletas y en la primavera de 2006 se instala en el barrio de Prosperidad. Comienza una nueva etapa en Madrid.

Madrid 
Aunque Madrid era el lugar idealizado para emprender la carrera musical, Rafa Caballero tardará unos años en pisar los escenarios. Hay un primer intento con nuevos músicos que se queda en un par de ensayos.

Va a ser con la llegada a Madrid de José Escamilla cuando juntos deciden retomar el proyecto aprovechando todas las canciones de Rafa, que aunque llevaba varios años sin tocar en directo no había dejado la música de lado.  

Deciden poner un anuncio buscando guitarrista y a ese anuncio responde Raúl Grande, "Ruri". Desde ese momento y tras varios ensayos de prueba y conocerse deciden en el verano de 2008 comenzar a trabajar en un proyecto y buscar algunos músicos más para grabar y dar conciertos. En otoño de 2008 se hacen con un local en Carabox, en Carabanchel Alto. Ruri habla con Diego Navas, un baterista que había coincidido con Ruri en un proyecto anterior. Los cuatro comienzan a afianzar todo el repertorio partiendo de la grabación de Rafa; Costumbres del exiliado. A primeros de 2009 se incorpora el saxofonista David Pardo. La banda se cierra con cinco componentes. Y en diferentes intentos de buscarle nombre José y Rafa proponen continuar con el mismo nombre del grupo que desapareció en Jerez años antes. Así surge la versión madrileña de Hoja de Ruta.

Hoja de Ruta (segunda etapa, 2008-2015 Madrid) 
Hoja de Ruta se estrena en el pub La Leyenta, en un concierto junto al grupo madrileño Siete Vidas. Luego siguen haciendo conciertos y la banda se hace con un repertorio original de más de 25 canciones. Se dan buenos conciertos de rock arropando las geniales letras de Rafa.

El grupo decide grabar su primer trabajo, Hoy estoy para seguir 2010 en GeekRecords. Tras la grabación del disco Diego Navas decide abandonar la banda. Después de varias pruebas en septiembre de ese mismos año, es Alfredo Martín quien entra a formar parte del grupo. Alfredo se estrena en la misma presentación del nuevo disco en la Sala Tarambana con todas las entradas vendidas. A partir de ahí la banda se lleva varios años dando muchos conciertos pero también sufren varios desencantos promocionales y el proyecto tiene poca salida.  

Rafa Caballero, siempre inquieto, decide compaginar esos años con diferentes actuaciones a lo largo de los veranos junto a Alfredo Martín e Isidoro Expósito. Otros componentes de HDR también deciden emprender otros proyectos. 

Pero en la mente está grabar un segundo disco. Rafa Caballero por esa época está muy cerca de abandonar Madrid por temas económicos y gracias a varios amigos consigue resistir en la capital. Tras diferentes momentos delicados de falta de ritmo, ensayos y creatividad, José Escamilla deja Hoja de Ruta. La banda decide preparar ese segundo disco mientras busca un nuevo bajista. A poco tiempo de la fecha para entrar a grabar aparece Víctor Rodríguez 

Y en un tiempo récord, HDR deja todo listo para entrar al estudio. Es el año 2013 y Hoja de Ruta graba Protagonistas. Un disco más roquero, que refleja toda la experiencia agridulce y nocturna de esos años de Rafa en Madrid. Son años de dormir poco y escribir mucho. Diez temas que engloban una obra de rock de altura, pero muy descuidada por la crítica y las nuevas tendencias mediáticas. Protagonistas es un disco de rock con todas las letras. 

En esta época Rafa Caballero produce e idea un videoclip extraordinario dirigido por Aquemarropa Films y donde participan empresas de primera línea del mundo del cine. Más de 35 profesionales del sector para rodar en dos días el videoclip de Protagonistas protagonizado por la actriz Mónica Estarreado. 

Rafa se exprime durante dos años para llevar esta nueva etapa de Hoja de Ruta a buen puerto, pero el grupo no rema al mismo ritmo y no trabaja lo suficiente para darle al proyecto la salida que se merece. Buen ambiente y progreso en los ensayos, pero poca colaboración de oficina.

No se rema en la misma dirección y varios componentes del grupo están a otras cosas. El trabajo realizado se queda parado y el mejor disco hasta esa fecha de HDR que sale publicado en septiembre de 2013 no puede presentarse en directo hasta febrero de 2014.  

El estreno si es algo esperado, y más de 200 personas se dan cita en la Sala MobyDick para ver el regreso de la banda madrileña después de un año sin dar conciertos. Con un directo que quedará para los más nostálgicos del grupo, HDR parece que vuelve a encontrar una dirección. A partir de ahí se dan cantidad de conciertos en salas míticas de la capital, Gruta 77, Costello, Honky Tonk, MobyDick, Sala Live, Siroco, etc. Pero la banda es incapaz de cuidar todo el trabajo hecho hasta la fecha y se empieza a desinflar. Su último estreno es un directo de tres temas grabado por Speaket en leturiaga (Madrid). Semanas después, en noviembre de 2015 por diferencias entre varios miembros del grupo Hoja de Ruta llega a su fin. 

Por esta época Rafa ya tiene pensado tomar las riendas de su proyecto en solitario. Pero antes, junto a varios integrantes de Hoja de Ruta se replantea una especie continuidad de HDR, pero con otro nombre y un estilo más fronterizo. Después de varios meses de ensayos y pruebas nace un nuevo proyecto llamado Once Rojo, pero Rafa Caballero decide abandonarlo para poder centrarse en su carrera en solitario. Su nueva andadura personal le iba a llevar mucho tiempo y esfuerzo veía imposible estar en dos frentes musicales al cien por cien. Aun así, el grupo madrileño Once Rojo incluye en su actual repertorio dos canciones de Rafa, La Balada de Jake LaMotta y Soldados de cuero y rebelión, esta última letra de Rafa y música de Ruri. 

A partir de ahí, Rafa se centra en su presente y futuro proyecto. Decide pensar en las canciones y rescatar aquellas que no se venían haciendo con HDR. También existían algunas canciones que habían funcionado y Rafa había grabado sueltas, en diferentes ciudades, con diferentes colaboraciones y en diferentes estudios. Canciones que hasta ese momento no estaban recogidas en ningún álbum. 

Un concierto que lo cambió todo y las canciones libres

Damos otro salto al pasado para irnos a una fecha importante en la carrera musical de Rafa; el 14 de agosto de 2009, en plena génesis de la segunda etapa de Hoja de Ruta en Madrid, la inquietud de Rafa Caballero le hace volver a cantar en su tierra, en Jerez. Y es que su amigo Ángel Cardiel vuelve a diseñarle una web para poder mostrar su trabajo. Es entonces cuando Rafa junto a su amigo de trastadas y técnico de iluminación Juanito Franco deciden hacer un concierto presentación de la web en el Café Bar Cuatro Gatos. La sala se presentó y se preparó como nunca se había visto. Otro concierto para el recuerdo. Lleno absoluto, gente en la calle. Noche de amigos y colaboraciones, Dani Cardiel, Celia Asencio, Moi Cabrera, José Escamilla, Juanito Franco entre otros. Ese día Rafa canta por primera vez con un piano. El resultado es fabuloso. La crítica buenísima. Ese concierto cambió para siempre el concepto que Rafa tenía de actuar en directo. Puede ser, que Rafa, en esa noche calurosa del verano jerezano de 2009 ya nos estuviera adelantando que iba a pasar años después. El concierto de Cuatro Gatos fue un antes y un después.

Si algo caracteriza a Rafa Caballero es su creatividad e inquietud musical. Nunca deja de inventar y seguir sumando. Eso le lleva a realizar otros trabajos y grabaciones en solitario que compagina con su banda de rock. Hablamos de canciones que graba sueltas, libres y fuera de cualquier álbum; Si me vas a dejar (2011), Belén (2012 - con la pianista Celia Asencio), Para Otra Ocasión (2012 - junto al guitarrista Isidoro Expósito) o El Hueso del Aguacate (2014 - versión cumbia con un gran número de amigos músicos). En 2012 graba lo que quizás sea la semilla de lo que hoy podemos ver en Rafa Caballero, el Directo Sala Paúl, donde estrena Lo mejor, Para Cuidarte y una de sus canciones himno, De un hotel.

A finales de 2014 se reencuentra con su amigo, también fundador de Hoja de Ruta y guitarrista Dani Cardiel. Juntos deciden componer y grabar Contra el mundo (2015); una canción homenaje a toda una generación donde se resalta el amor y la eterna dedicación al oficio del músico.

Trafalgar 
Cuando Hoja de Ruta se disuelve a finales de 2015, Rafa decide echar a andar el proyecto que ya le venía rondando la cabeza. Meses antes, por mediación de Alberto Trenado conoce a Pierrick Reglioni, un pianista francés que acababa de instalarse en Madrid. 

Rafa le cuenta a Pierrick la idea de proyecto que quiere armar y empiezan a quedar para darle vueltas a algunos temas. Mientras tanto Rafa ya había hablado con su ex compañero de Hoja de Ruta, Alfredo Martín, para que se sumara al proyecto en la batería. Y un viejo conocido de Rafa de los años por Jerez, el músico y productor Alberto Román, aterriza por esa misma fecha en Madrid después de varios años en Londres. Alberto también se suma como bajista. 

Tras varios años de ensayos en los locales Carabox de Carabanchel, Rafa hace amistad con Rayco Gil, un percusionista canario que a su vez por esos días está montando los estudios Lalavalab con su socio Alberto Martín. 

Y con esta mezcla andaluza, canaria y francesa surge el proyecto de Trafalgar. Rafa se decide por un repertorio de seis canciones y durante unos meses van adaptando y dándole forma a las canciones. El 4 y 5 de marzo de 2016 entran en los estudios Lalavalab y Trafalgar se graba en directo a falta de algunas colaboraciones, la voz y los arreglos de percusión de Rayco Gil. 

Trafalgar se viste de jazz, flamenco, swing y la gran pasión que siempre ha mostrado Rafa Caballero por el folclore latinoamericano. El sencillo, Para Cuidarte, que se lanza con un videoclip en blanco y negro protagonizado por los músicos y la bailarina Raquel Lamadrid.

Antes de la aparición de toda la banda y la presentación oficial de Trafalgar, Rafa Caballero y Pierrick Reglioni hacen su primera aparición pública en la presentación del libro Hijos del Sur de Javier López Menacho, escritor jerezano afincado en Barcelona y amigo de Rafa con el que siempre ha intercambiado gustos e inspiración. Para la ocasión, Rafa Caballero compone la canción homónima que Pierrick Reglioni arregla y adapta para piano.

La presentación se lleva a cabo en la noche del 2 de abril de 2016 en La Mezquita de El Alcázar de Jerez. Un éxito rotundo en una noche inolvidable dedicada a la cultura andaluza y su legado.

Durante ese mes de abril, Rafa junto a sus músicos se encierran para preparar la puesta en escena de Trafalgar. La presentación del disco es el 14 de mayo en la mítica Sala Clamores de Madrid entrando en el Circuito Independiente de las Fiestas de San Isidro 2016. Más tarde en octubre del mismo año Rafa Caballero lleva Trafalgar a Los Conciertos de Radio 3 de RTVE . El repertorio y las canciones muestran su solidez y en la televisión pública española y Trafalgar se consolida como un proyecto sin techo y de largo recorrido. También se realizan varios conciertos, entre ellos la presentación de esta nueva aventura en la tierra de Rafa, en la sala La Guarida del Ángel de Jerez .

En 2017 Rafa Caballero decide ampliar la versión digital de Trafalgar y vuelve a entrar en el estudio para grabar varias canciones más. El primero de los temas a estrenar es Hijos del Sur, grabada en Lalavalab con el mismo equipo del álbum Trafalgar pero con dos colaboraciones muy especiales. Por un lado el reconocido guitarrista jerezano Paco Lara y por otro lado Carmela Páez "La Chocolata" que canta a dúo con Rafa. El nuevo single se estrena el 17 de abril de 2017 en exclusiva para Europa Press con un videoclip protagonizado por Rafa y La Chocolata producido por El Quinto Ateneo con Eli Gavete a los mandos.  

También en 2017 se presenta Gira Trafalgar 2017 que arranca en febrero en Madrid y recorrerá gran parte de la geografía española y alguna cita en Francia durante todo el año.

A finales de 2017 estrena Barrio de Plata. El broche de oro para el proyecto Trafalgar. Como hizo con Hijos del Sur, se presenta con videoclip y forma parte de la ampliación digital del disco. Producida en Lalavalab y con los músicos de Trafalgar más la colaboración especial de su amigo y guitarrista Dani Cardiel. 

Para este lanzamiento RC vuelve a producir el videoclip junto a Eli Gavete desde El Quinto Ateneo. Esta vez Rafa Caballero, además de idearlo, también se atreve a dirigirlo. Regresa a su deseado blanco y negro, nos muestra la conocida barriada de Jerez "La Plata", barrio de sus abuelas. Pero a su vez nos planta de frente a un gran número de mujeres de diferentes edades que con valentía y mucha actitud nos dejan más claro aúnesa frase que dice la canción; "el reloj es un invento pero el tiempo pasa". 

Ese mismo mes, el 25 de noviembre de 2017 se cierra la gira Trafalgar en la Sala Clamores de Madrid. Un concierto inolvidable con la banda completa y artistas invitados. Una sala llena que presenció un recital de canciones por todo lo alto. Un final de gira más especial de lo esperado porque tras 12 años residiendo en Madrid, RC abandona la capital. Regresa a su Andalucía y se instala en la localidad gaditana de Conil de la Frontera, donde reside en la actualidad. 

Tras unos meses de descanso merecido, en septiembre de 2018, Rafa Caballero graba un nuevo video en directo con Carmela Páez "La Chocolata". Dos canciones, una de cada autor, adornadas y acompañadas por el gran guitarrista barbateño Tito Alcedo. Los dos videos se publican durante el otoño de 2018; Ya no más (RC) y Nana para Janis (Chocolata).  

En 2019, año dedicado a la composición de nuevo material, Rafa Caballero tienes varias apariciones en el escenario junto a La Chocolata. La más esperada es la aparición de estos dos artistas jerezanos en el mítico espacio Los Claustros Santo Domingo de Jerez. Acompañados por las guitarras de Tito Alcedo y Lucas Benítez realizan un concierto para el recuerdo cuyo taquilla fue destinada a la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).

En 2020 debido la pandemia de Covid19 Rafa se encierra a componer y organizar numerosas canciones que tiene en la recámara. Principalmente se centra en la composición y producción de la canción original del cortometraje de animación 2D La Primavera Siempre Vuelve escrito y dirigido por Alicia Núñez Puerto. La canción, también llamada La Primavera Siempre Vuelve, es un tanguillo homenaje a nuestras abuelas. En este caso, después de escribir, comparte composición con Tito Alcedo. 

Para la grabación y producción cuenta con Alberto Román, que también graba el bajo. Después de 15 años, será Alejandro Fernández quien grabe las palmas y percusiones del tema. Para las voces y coros Rafa cuenta con la maravillosa voz de Alicia Cid. El tema se estrena en la primavera de 2021 con un videoclip rodado en Jerez. 

También en pleno confinamiento de 2020, Rafa compone Estás Guapa (single publicado en 2021). Todo surge en una videoconferencia con sus compañeros del proyecto Trafalgar. A partir de ahí comienzan a trabajar en esta canción. El videoclip está rodado en la propia casa de Rafa Caballero en Conil.

A finales de 2020,  Rafa Caballero retoma una idea que ya venía maquinando con Dani Cardiel y los integrantes de la desaparecida banda de rock sevillana RevoluluBand; Santi Castaño, Ángel Busto y Javi Escaño

Lo que empezó como un intento de grabar una simple canción colaborativa desembocó en un desarrollo complejo de un nuevo proyecto sin ningún tipo de tope. Los cinco músicos bautizan su nueva familia musical con el nombre de Doctor Doppler. Esto confirma el regreso al rock de RC sin dejar de lado sus composiciones y grabaciones en solitario.

La nueva formación, después de varios años puliendo el proyecto y mucho trabajo, estrenan en la primavera de 2022 su ópera prima; Balada de un Cuerpo Inerte. Una canción de larga duración dividida en tres episosdios; La Espera, La Muerte y La Reflexión.

En el año 2023 Rafa Caballero lanza un nuevo single; Sirenas en Malasaña. Producido por Pablo Borgui y grabado en 2022 en los estudios Estudio Uno (Colmenar Viejo, Madrid).

También en 2023, con el proyecto Doctor Doppler, se prepara para la publicación de un EP.

Discografía 
Tras varias maquetas con Licor 69, Rafa Caballero entra en los estudios Pegamento de Jerez... Ahí empezó todo.

No molestar (HDR 2004) 

 No molestar
 Como antes
 De carne y hueso

Costumbres del exiliado (RC 2015) 
 Como antes
 Tocando el techo
 A solas
 ¿Para qué?
 Costumbres del exiliado
 De carne y hueso
 Que el tiempo pase

Hoy estoy para seguir (HDR 2010) 
 Hoy estoy para seguir
 Retratos
 Que el tiempo pase
 Yo siempre quise
 Desgraciado
 Como antes
 Fuera de lugar
 Sevilla, Barcelona, Madrid
 Tocando el techo
 Al pasar de largo
 ¿Para qué?
 De carne y hueso + Entre Tirso y La Latina
 No molestar
 Sin sombrero

Protagonistas (HDR 2013) 
 Protagonistas
 Belén
 Tres del tres
 Volaré
 Oxígeno
 Tacones blancos
 De un hotel
 A solas
 Costumbres del exiliado
 Ya no más

Trafalgar (RC 2016) 
 Para cuidarte
 Trafalgar
 El hueso del aguacate
 Sin sombrero
 Tres del tres
 Si me vas a dejar

Trafalgar (RC - Ampliación digital 2017) 

 Hijos del sur
 Barrio de plata

Rafa Caballero y La Chocolata con Tito Alcedo (EP directo/acústico 2018) 

 Ya no más
 Nana para Janis

Directos en vídeo 
 Rafa Caballero - Directo Sala Paúl (Jerez 2012)
 Hoja de Ruta - Directo en Leturiaga (por Speaket, Madrid 2015)
 Rafa Caballero - Trafalgar en Sala Clamores (Madrid 2016)
 Rafa Caballero - Tocando el techo (single grabado en formato acústico por Directo en Lavapies, Madrid, 2017)
Rafa Caballero - De carne y hueso (single grabado en formato acústico por Directo en Lavapies y emitido por Sesión de Micros Abiertos, Madrid, 2017)
Rafa Caballero y La Chocolata con Tito Alcedo(producido por EQA, grabado por Lalavalab y mezclado por Ferni Duhalde, Conil-Madrid septiembre 2018)

Colaboraciones 
Concierto benéfico a favor de Cedown (enero de 2012, Sala Compañía, Jerez)
Rafa Caballero y Dani Cardiel graban Contra el mundo, una canción nostálgica sobre su generación, una visión poética de la quinta de 1982.
Hijos del Sur (2016); canción compuesta para la obra literaria homónima del escritor Javier López Menacho.
"Si me vas a dejar" forma parte del disco "Imprescindible Vol. V 2016" de la revista musical LH Magazin.
Videoclip Hijos del Sur con la cantante Carmela Paez "La Chocolata". (Tema incluido en Trafalgar Deluxe 2017)

Referencias

Enlaces externos 
 
 Los conciertos de Radio 3 
 Canal Youtube El Quinto Ateneo (todos los videos de RC)
  Perfil Mondosonoro

Nacidos en Jerez de la Frontera
Cantantes de Jerez de la Frontera
Músicos de la provincia de Cádiz
Productores de música de España